Albano Olivetti e David Vega Hernández erano i detentori del titolo ma solo Olivetti ha deciso di difendere il titolo in coppia con Dan Added.

In finale Dan Added e Albano Olivetti hanno sconfitto Julian Cash e Constantin Frantzen con il punteggio di 3–6, 6–1, [10–8].

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek (semifinale)
  Sander Arends /  David Pel (primo turno)

  Dan Added  /  Albano Olivetti (campioni) 
  Dustin Brown /  Jonathan Eysseric (primo turno)

Wildcard 

  Filip Bergevi /  Łukasz Kubot (primo turno)

  Théo Arribagé /  Luca Sanchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Teréga Open Pau-Pyrénées 2023